Miejscowości w USA:
 O’Kean – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph
Gminy w USA:
 O’Kean (ang. O’Kean Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph